George Bingham ( de Lucan) (1800-1888) ;
 George Bingham ( de Lucan) ;
 George Bingham ( de Lucan) ;
 George Bingham ( de Lucan) (1898-1964).